De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - 1000 meter mannen ging van start op 17 november 2012 in Heerenveen en eindigde daar op 9 maart 2013.

Titelverdediger was Shani Davis uit de Verenigde Staten die vorig jaar tijdens de wereldbekerfinale de leiding overnam van Stefan Groothuis. Groothuis werd dat jaar tweede en Kjeld Nuis legde beslag op de derde plek. Dit seizoen werden de negen races door liefst zeven verschillende schaatsers gewonnen. Ondanks dat hij geen enkele race won was Kjeld Nuis het meest regelmatig en won de wereldbeker. Shani Davis en Hein Otterspeer wonnen weliswaar twee races ieder, maar eindigden achter Nuis op de tweede respectievelijk derde plaats.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders.

Heerenveen (1)

Nagano

Eerste race

Tweede race

Harbin

Eerste race

Tweede race

Calgary

Eerste race

Tweede race

Erfurt

Heerenveen (2)

Mannen 1000 meter
2012/2013